Vissière est un nom propre qui peut désigner :

Patronymes

 Jean-Louis Vissière (1935- ), chercheur et romancier français. Coauteur avec son épouse, Isabelle Vissière, de plusieurs études.
 Charles Vissières, (1880 - 1960), acteur français
 Arnold Vissière (1858-1930), sinologue et un des créateurs du système de l'École française d'Extrême-Orient (EFEO)
 Laurent Vissière (1971- ), historien médiéviste français.